Le  Grand Prix moto d'Allemagne 2009 est la neuvième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. La compétition s'est déroulée du 17 au 19 juillet 2009 sur le Sachsenring. C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Résultats des MotoGP

Résultats des 250 cm³ 
Seul 19 des 29 tours prévus ont été courus par les pilotes.

Résultats des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2009
Événement sportif en Saxe
Allemagne
Sport en Allemagne en 2009
Sport en juillet 2009